

Sigle 
 Alternative Investment Market – ex mercato che era gestito dal London Stock Exchange
 American Indian Movement – movimento etnico-politico dei Nativi Americani
 American Institute of Mathematics – istituto matematico situato a Palo Alto
 AOL Instant Messenger – programma di messaggistica istantanea (1997-2017)
 Apple-IBM-Motorola – alleanza del settore informatico
 Avanzate Idee Meccaniche (Advanced Idea Mechanics) – organizzazione criminale immaginaria dei fumetti Marvel Comics
 Aziende Industriali Municipali – società multiservizi del comune di Vicenza

Altro 
 Aim – casa motociclistica italiana
 AIM – album della cantante britannica M.I.A.
 Aim – fiume della Russia
 Aim – musicista e DJ inglese, vero nome Andrew Turner
 A.I.M. – gruppo musicale italiano degli anni 80